Євгеньєв — російське прізвище.

Відомі носії:
 Євгеньєв Роман Олексійович (*1999) — російський футболіст, захисник.
 Євгеньєва Анастасія Петрівна (1899—1985) — радянський лінгвіст.
 Євгеньєва Марія Василівна (*1959) — українська бандуристка.

Російські прізвища